Le sigle ERD peut désigner :
 EDF Réseau Distribution, une filiale de distribution de l'énergie appartenant à Électricité de France
  Entity-Relationship Diagram (en français, modèle entité-association), un diagramme pour des descriptions de haut niveau de modèles conceptuels de données ;
Entrainement régulier du danseur ;
 Entente républicaine démocratique, un groupe parlementaire français.

 Érd, une ville hongroise.